Il termine bandiera gialla (tradizionale segnale di pericolo a bordo di una nave) può significare:

Cinema 
Bandiera gialla (Die gelbe Flagge) – film del 1937 diretto da Gerhard Lamprecht 
Bandiera gialla (Panic in the Streets) – film del 1950 diretto da Elia Kazan

Musica 
Bandiera gialla – brano di musica leggera del 1966 cantato da Gianni Pettenati come cover italiana di The Pied Piper di Artie Kornfeld e Steve Duboff
Bandiera gialla – album discografico di Ivan Cattaneo (1983)
Bandiera gialla – discoteca di Rimini

Trasmissioni 
Bandiera gialla – trasmissione radiofonica degli anni sessanta (vedi anche I ragazzi di Bandiera Gialla, film del 1967)
Bandiera gialla – programma televisivo del 1983 condotto da Red Ronnie

Altri 
Bandiera gialla - riconoscimento turistico